A tízes számrendszerben egy számjegy helyiértékén a tíz azon hatványát értjük, mellyel az adott számjegyet megszorozva a számjegy valódi értékét kapjuk. Egy számjegy helyiértékét a számban elfoglalt pozíciója határozza meg: jobbról balra haladva a számjegyek helyiértékei 1, 10, 100, stb. Egy szám által képviselt érték a számjegyeinek valódi értékének összege. Például

A tizedestörtekben az egyes számjegyek helyiértékei a tíz negatív kitevőjű hatványai, avagy a tizedesvesszőtől jobbra haladva rendre . Például

Más számrendszerekben a fogalom analóg módon értelmezhető.

Források 
 C. Neményi Eszter–Suták Mihályné: Matematika általános iskola 3. osztály

Elemi matematika
Számelmélet